Johann Haid ist der Name folgender Personen:

* Johann Elias Haid (1739–1809), deutscher Kupferstecher, Maler und Verleger
 Johann Gottfried Haid (1714–1776), deutscher Kupferstecher
 Johann Herkules Haid (1738–1788), deutscher Lehrer, Landeskundler und Ökonom
 Johann Jakob Haid (1704–1767), deutscher Kupferstecher, Schabkünstler, Bildnismaler und Verleger